

Personen 
 Jan van Galen (1604/1605-1653), 17e-eeuwse Nederlandse vlootvoogd
 Bernhard von Galen (1606-1678), prins-bisschop van Münster van 1650-1678
 Clemens August von Galen (1878-1946), voormalig Duits kardinaal
 Rinus van Galen (1930-1989), Nederlands musicus en componist
 John Jansen van Galen (1940), Nederlands schrijver en journalist
 Alex van Galen (1965), Nederlands scenario- en thrillerschrijver
 Barry van Galen (1970), voormalig Nederlands voetbalspeler

 Van Galen (familie), verwant aan Von Galen en sinds de 14e eeuw in Nederland

Schepen 
Bij de Nederlandse marine hebben verschillende schepen gediend die zijn vernoemd naar Jan van Galen:
 Van Galen (1804), een schoener uitgerust met 7 kanonnen
 Zr.Ms. Van Galen (1872), een stoomschip der eerste klasse
 Hr.Ms. Van Galen (1929), een torpedootjager van de Admiralenklasse
 Hr.Ms. Van Galen (1941) (ex Noble), een torpedobootjager van de N-klasse
 Hr.Ms. Van Galen (1973), een fregat van de Van Speijkklasse
 Hr.Ms. Van Galen (1994), een fregat van de Karel Doormanklasse

Zie ook 
 Galen (doorverwijspagina)